Darren Helm (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Joueur d'impact au niveau junior, il décroche la Coupe Ed-Chynoweth 2007 avec les Tigers de Medicine Hat. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Il commence sa carrière professionnelle avec les Griffins de Grand Rapids, club-école des Red Wings de Détroit dans la Ligue américaine de hockey. Il y joue presque toute la saison. Il joue un rôle important lors des séries éliminatoires de 2008 où il remporte la Coupe Stanley avec les Red Wings.

Il manque la quasi-totalité de la saison 2012-2013 en raison d'une blessure au dos ne jouant qu'un seul match de la saison.

Il remporte la Coupe Stanley 2022 avec l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il représente le Canada en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Steelers de Selkirk || MJBHL || 34 || 39 || 32 || 71 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 72 || 10 || 14 || 24 || 27 || 13 || 2 || 6 || 8 || 10
|-
| 2005-2006 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 70 || 41 || 38 || 79 || 37 || 13 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 2006-2007 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 59 || 25 || 39 || 64 || 53 || 23 || 10 || 12 || 22 || 14
|-
| 2006-2007 || Tigers de Medicine Hat || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 67 || 16 || 15 || 31 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 18 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 55 || 13 || 24 || 37 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 4 || 23 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 11 || 13 || 24 || 18 || 12 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2010-2011 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||82 ||12 ||20 ||32 ||16 ||11 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit ||LNH || 68|| 9|| 17|| 26|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 42 || 12 || 8 || 20 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 15 || 18 || 33 || 12 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 77 || 13 || 13 || 26 || 32 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 50 || 8 || 9 || 17 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 13|| 18|| 31|| 39|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 61 || 7 || 10|| 17 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 9 || 7 || 16 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH ||47 ||3 ||5 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH || 68 || 7 || 8 || 15 || 14 || 20 || 2 || 3 || 5 || 12

| 812 || 119 || 147 || 266 || 252 || 102 || 13 || 13 || 26 || 40

Trophées et honneurs personnels 
 2007-2008 : remporte la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit
 2021-2022 : remporte la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado